GLV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Golovin (Alaska) (Stati Uniti)
 glv – codice ISO 639-3 della lingua mannese